Воронино — посёлок в Пластовском районе Челябинской области России. Входит в состав Борисовского сельского поселения.

География 
Посёлок находится в лесостепной части региона. Рядом протекает река Кабанка. До центра района города Пласта 30 км.

Уличная сеть 
 Береговой переулок,
 Заречная улица,
 Лесной переулок,
 Новая улица,
 улица Победы,
 Садовый переулок,
 Степной переулок,
 улица Уралочка,
 улица Кордон Ерёмкино.

История 
Посёлок основан в 1928 году. Назван в честь одного из первопоселенцев Фёдора Воронина.

Население

Инфраструктура 
 Отделение ООО «Борисовское».
 МКДОУ «Детский сад № 24».

Достопримечательность 
Недалеко от посёлка находится географический центр Челябинской области. В честь этого установлена стела в виде пирамиды.

Транспорт 
Посёлок связан грунтовой дорогой с центром сельского поселения селом Борисовка (15 км).

Примечания 

Населённые пункты Пластовского района